HAV est un sigle qui peut désigner :
 Hepatitis A virus (en français, virus de l'hépatite A) ;
 Hybrid Air Vehicles, un concepteur et fabricant britannique d'aéronefs.